Laban steht für:

 Laban (Bibel), biblische Person
 Laban (Band), dänisches Popduo
 Laban (Milchprodukt), arabisches Sauermilchprodukt
 Laban (Partei), philippinische Partei

Laban ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Abu Laban (1946–2007), dänischer Imam
 André Perrottet von Laban (1916–1956), Schweizer Bühnenbildner und Theaterbau-Visionär
 Barbara Laban (* 1969), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Ferdinand Laban (1856–1910), deutscher Schriftsteller, Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Rudolf von Laban (1879–1958), ungarischer Tänzer, Choreograf und Tanztheoretiker, Erfinder der Labanotation
 Vincent Laban (* 1984), französisch-zyprischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Labahn
 Laban, das kleine Gespenst